Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a snowboard női giant slalom versenyszámát február 9-én rendezték Jamanoucsiban. Az aranyérmet a francia Karine Ruby nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Snowboard az 1998. évi téli olimpiai játékokon